K. Antonia FC is een Belgische voetbalclub uit Zoersel. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 1143 en heeft rood en groen als clubkleuren. Hoewel de club al bestaat sinds de jaren twintig, speelde ze al altijd in de provinciale reeksen.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1925 en sloot in 1927 aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men stamnummer 1143 kreeg toegekend. Kort voordien was al een andere club uit Zoersel aangesloten, namelijk Eendracht FC Zoersel met stamnummer 1140. In 1929 nam men de naam Antonia VC aan. De club kreeg na 25 jaar bij de bond in 1952 de koninklijke titel, en heette voortaan K. Antonia FC.

Historiek 

Vlaamse voetbalclub
Sport in Zoersel
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)